Scum – album muzyczny zespołu Napalm Death
 Scum – gra komputerowa z gatunku survival

Zobacz też 
 SCUMM – skryptowy język programowania rozwijany przez studio LucasArts